NGC 4707 (другие обозначения — UGC 7971, MCG 9-21-50, DDO 150, ZWG 270.25, 1ZW 43, PGC 43255) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4707
Гончие Псы (созвездие)